Csehország
 Valeč, település a Karlovy Vary-i járásban
 Valeč, település a Třebíči járásban